Высшая лига 1985/1986 годов () — 65-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1985/1986
Ирландия
Ирландия
1985 год в Ирландии
1986 год в Ирландии